Кара Блек і Лізель Губер були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, у фіналі перемігши пару Марія Кириленко і Агнешка Радванська з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=7
| RD1-team01= М Мікулеску О Весніна
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= З Кучова Л Тварошкова
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Пен С Сфар| RD1-score03-1=7| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=[10]| RD1-team04= А Клейбанова К Макарова
| RD1-seed04= 
| RD1-score04-1=63
| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=[7]
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= В Душевіна М Коритцева
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3=[7]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Т Пучек А Родіонова
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=[10]
| RD1-seed09=5
| RD1-team09= Д Гантухова А Суґіяма
| RD1-score09-1= 
| RD1-score09-2= 
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= '''Р Копс-Джонс В Угліржова
| RD1-score10-1=w/o
| RD1-score10-2= 
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11=

Посилання 
Draw

Dubai Tennis Championships, жінки, парний розряд
Dubai Tennis Championships 2009